Тайни — фамилия. Известные носители:

 Тайни, Давиде (род. 1976) — швейцарский футболист.
 Ханна Тайни (1911—1996) — финская актриса театра и кино.